Oratosquilla — род раков-богомолов семейства Squillidae. Виды этого рода встречаются в Индо-Западной части Тихого океана. Род был впервые описан в 1968 году Рэймондом Бренданом Мэннингом.

Включает следующие признанные виды:

 Oratosquilla oratoria (De Haan, 1844)
 Oratosquilla fabricii (Holthuis, 1941)
 Oratosquilla kempi (Schmitt, 1931)
 Oratosquilla woodmansoni (Kemp, 1911)
 Oratosquilla jakartensis (Moosa, 1975)
 Oratosquilla birsteini (Makarov, 1971)
 Oratosquilla arabica (Ahmed, 1971)
 Oratosquilla asiatica (Manning, 1978)
 Oratosquilla fossulata (Moosa, 1986)
 Oratosquilla gravieri (Manning, 1978)
 Oratosquilla hindustanica (Manning, 1978)
 Oratosquilla megalops (Manning, 1980)
 Oratosquilla microps (Garcia & Manning, 1982)
 Oratosquilla ornata (Manning, 1971)
 Oratosquilla pentadactyla (Manning, 1978)
 Oratosquilla perpensa (Kemp, 1911)
 Oratosquilla septemdentata (Ahyong, 1994)
 Oratosquilla simulans (Holthuis, 1967)
 Oratosquilla solicitans (Manning, 1978)
 Oratosquilla stephensoni (Manning, 1978)
 Oratosquilla striata (Manning, 1978)
 Oratosquilla subtilis (Manning, 1978)
 Oratosquilla turbata (Manning, 1978)
 Oratosquilla tweediei (Manning, 1971)
 Oratosquilla vietnamica (Blumstein, 1971)
 Oratosquilla mauritiania (Kemp, 1913)

Примечания 

 
Морские ракообразные